В Главной лиге бейсбола в клуб 300 побед входят питчеры, одержавшие 300 или более . В настоящее время в этот клуб входит двадцать четыре питчера. В раннюю эпоху бейсбола множество правил было на стороне питчеров, а не отбивающих — расстояние между питчером и отбивающим было короче, чем в настоящее время, и питчеры могли использовать посторонние вещества, чтобы изменять траекторию мяча. Первым игроком, одержавшим 300 побед, стал Пад Гэлвин в 1888 году. Семь питчеров завоевали все или большинство своих побед в XIX веке: Гэлвин, Сай Янг, Кид Никольс, Тим Киф, Джон Кларксон, Чарли Редборн и Мики Уэлш. Ещё четыре бейсболиста присоединилось к клубу в первой четверти XX века: Кристи Mэтьюсон, Уолтер Джонсон, Эдди Планк и Гровер Кливленд Александр. Рекордсменом по количеству одержанных побед является Янг — 511 и считается, что его достижение невозможно превзойти.

Всего три питчера — Лефти Гров, Уоррен Спан и Эрли Винн вошли в состав клуба между 1924 и 1982 годом, что может быть объяснено рядом причин: отмена спитболов, служба в вооружённых силах во время Второй мировой войны, а также возросшая важность хоум-ранов. После того, как хоум-раны стали обычным делом, возросли требования к физическому и психологическому состоянию питчеров, что привело к вводу ротации стартовых питчеров. Между 1982 и 1990 годом в клуб вошло ещё шесть питчеров: Гейлорд Перри, Фил Никро, Стив Карлтон, Нолан Райан, Дон Саттон и Том Сивер. Такой рост включений был обусловлен более активным использованием релиф-питчеров, расширением страйковой зоны, строительством новых стадионов, таких как «Шей-стэдиум», «Доджер-стэдиум» и «Астродом», которые считаются питчерскими стадионами. Кроме того, рост уровня медицины способствовал тому, что питчеры смогли дольше играть на высоком уровне. Например, Рэнди Джонсон одержал больше побед на пятом десятке лет, чем в двадцатилетнем возрасте.

После 1990 года всего четыре питчера вошло в клуб 300 побед: Роджер Клеменс, Грег Мэддакс, Том Главин и Джонсон. В конце XX века в игре произошли изменения, усложнившие питчерам одерживать такое количество количество побед, как в середине столетия: стартовая ротация питчеров была увеличена с четырёх до пяти человек, что привело к тому, что питчеры стали проводить меньше матчей в сезоне и уменьшило их шансы на победы, стартовые питчеры стали проводить меньше иннингов, а использование большего количества реливеров увеличило шанс того, что один из них может упустить потенциальную победу стартового питчера . Так, в 2006 году впервые в истории МЛБ ни один питчер не смог завоевать даже 20 побед. Такая же ситуация повторилась в 2009 году.

Победа в 300 матчах — гарантия включения в Национальный бейсбольный Зал славы. Все питчеры из клуба 300 побед были включены в Зал славы, за исключением Клеменса, который в голосовании 2013 года получил всего половину от необходимых голосов, а в 2014 году ещё меньше. Это связано с тем, что Клеменс стал фигурантом допингового скандала. Многие обозреватели считают, что в ближайшем будущем мало кто сможет, если вообще кто-то сможет, попасть в клуб 300 побед. Десять членов данного клуба также входят в клуб 3000 страйкаутов.

Члены клуба

Комментарии 
 Согласно сайту MLB.com Гэлвин одержал 365 побед, согласно списку на сайте baseball-almanac у него 361 победа, а сайту baseball-reference — 365.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Career Leaders & Records for Wins  на сайте baseball-reference.com
 300 Wins Club  на сайте Baseball-Almanac.com
 300 Wins Club  на сайте MLB.com

Главная лига бейсбола